1. Division austriacka w piłce nożnej (1983/1984) była 73. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Austria Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
1983 w Austrii
1984 w Austrii